Сембелло (Sembello) — фамилия.

Известные носители:
 Сембелло, Дэн — американский композитор.
 Сембелло, Майкл (род. 1954) — американский певец и композитор.